O Jornal de Síntese é um noticiário televisivo português da SIC Notícias, exibido ao fim de semana, entre vários módulos informativos, não tendo hora definida. É Alternativamente Apresentado por Teresa Dimas, Miguel Ribeiro e Outros.

Ligações externas 
 

Telejornais de Portugal
Programas da SIC